Jan Alingh (1702-1784), schulte van Gasselte-Borger en Gasselternijveen
Jan Alingh (1792-1868), burgemeester van Borger
Jan Alingh (1767-1841), schulte en burgemeester van Gasselte